Джованни Маттео Де Кандия, более известный как Марио Джованни (18 октября 1810, Кальяри, Италия — 11 декабря 1883, там же) — итальянский оперный певец (тенор). Муж оперной певицы Джулии Гризи.

Биография 
Джованни Маттео Де Кандия родился в Кальяри, Сардиния, в аристократической семье, учился в Королевской военной академии. Служа младшим лейтенантом гвардии короля Сардинии в Турине, он влез в долги, отказ отца помочь ему материально привел к тому, что 24 ноября 1836 года его исключили из армии. Он отправился в Париж. Марио выступал в качестве тенора-любителя в салоне принцессы Кристины Бельджойозо, умоляя о своем доходе, давая уроки фехтования и верховой езды. Он дебютировал как «Марио» 30 ноября 1838 года, освободившись от бремени унаследованного благородства. Став самым знаменитым тенором своей эпохи, он был обожествлен публикой в Лондоне и Париже.

Примечания 

Оперные певцы и певицы XIX века
Теноры Италии